Lauri Silvennoien est un nom pouvant désigner:

Lauri Silvennoien (1916-2004), fondeur finlandais
Lauri Silvennoien (1921-1969), architecte finlandais

Voir aussi

Silvennoinen, Lauri